Красноярка — деревня Кировского сельсовета Мишкинского района Курганской области.

География 
Расположена у реки Миасс.

Население

Примечания 

Населённые пункты Мишкинского района (Курганская область)